Huta – miejsce przetwórstwa stali, metali nieżelaznych lub szkła.

W Polsce 
 Miejscowości 

 Administracja
 Huta – gromada w powiecie augustowskim
 Huta – gromada w powiecie chełmskim
 Huta – gromada w powiecie czarnkowskim
 Huta – gromada w powiecie kieleckim
 Huta – gromada w powiecie lipnowskim
 Huta – gromada w powiecie pajęczańskim
 Huta – gromada w powiecie szydłowieckim

Inne państwa 
 Litwa
 Huta – chutor w gminie i starostwie Soleczniki
 Huta – wieś w gminie i starostwie Soleczniki

 Białoruś
 Huta – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Huta – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie hancewickim, w sielsowiecie Nacz
 Huta – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim, w sielsowiecie Ostrów
 Huta – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Zieleniewicze
 Huta – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Pirogańce
 Huta – chutor w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Podhorodno
 Huta – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zdzięcielskim
 Huta – leśniczówka w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim
 Huta – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim

 Rumunia
 Huta – wieś w okręgu Bihor, w gminie Boianu Mare
 Huta – wieś w okręgu Kluż, w gminie Chiuiești
 Huta – wieś w okręgu Sălaj, w gminie Buciumi

 Ukraina
 Huta – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie bohorodczańskim
 Huta – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie buskim
 Huta – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie drohobyckim
 Huta – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim
 Huta – wieś w rejonie ratnieńskim, w obwodzie wołyńskim
 Huta – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie kostopolskim
 Huta Ratneńska – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnowskim
 Huta – wieś w obwodzie zakarpackim, w rejonie użhorodzkim
 Huta Dobryń – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie horoszowskim
 Huta Poliwska – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie horoszowskim

 Syria
 Huta – wieś w muhafazie Aleppo

Inne 
 Huta – część osady Poganice w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Potęgowo
 Królewska Huta – dawna nazwa miasta Chorzów
 Huta – obszar w Warszawie, w dzielnicy Bielany
 Huta – polana nad Dunajcem w słowackich Pieninach
 Huta – przystanek osobowy
 Huta – uroczysko, dawna wieś w gminie Gowarczów

Zobacz też 
 Hucisko
 Huta Bardzyńska, Huta Borowska, Huta Brudzka, Huta Brzuska, Huta Błędowska, Huta Chodecka, Huta Czernicka, Huta Deręgowska, Huta Dolna, Huta Drewniana, Huta Dzierążyńska, Huta Dłutowska, Huta Emilia, Huta Gogołowska, Huta Gruszczyno, Huta Głodowska, Huta Jabłonowa, Huta Józefów, Huta Komarowska, Huta Komorowska, Huta Krempska, Huta Kryształowa, Huta Krzeszowska, Huta Kuflewska, Huta Lubycka, Huta Łukacz, Huta Mazowszańska, Huta Mińska, Huta Padniewska, Huta Palędzka, Huta Partacka, Huta Podgórna, Huta Podłysica, Huta Porajska, Huta Poręby, Huta Przedborska, Huta Przerębska, Huta Radoryska, Huta Różaniecka, Huta Skaryszewska, Huta Stara A, Huta Stara B, Huta Strzyżewska, Huta Szklana, Huta Szumy, Huta Tarnawacka, Huta Trzemeszeńska, Huta Turobińska, Huta Wielka, Huta Wiskicka, Huta Zaborowska, Huta Zadybska, Huta Łukomska, Huta Żabiowolska, Huta Żelechowska, Huta Żuławska, Huta-Chojno, Huta-Dąbrowa, Huta-Strzelce, Huta-Złomy, Nowa Huta